Еверсон има више значења:
 Еверсон (Вашингтон)
 Еверсон (Пенсилванија)